Bertrand hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Puerto Bertrand, localidad en la Región de Aysén, Chile 
 Lago Bertrand, cuerpo acuático en la Región de Aysén, Chile

Personas
 Bertrand Russell (1872-1970), matemático lógico y filósofo británico.
 Bertrand Tavernier (1941-), cineasta francés.
 Marcel B. Bertrand, botánico francés que utiliza la abreviatura Bertrand.
 Master Bertrand, un jedi de la saga Star Wars.
 Thérèse Bertrand (1895-1987), médico francesa, primera mujer titular de la Academia de Medicina.
 Ignacio Bertrand Bertrand (1914-1992), antiguo alcalde de Gijón (España).

Economía
 Competencia de Bertrand, modelo de equilibrios en los mercados.